Pfleghaus steht für
 Pfleghaus (Mindelheim)
 Pfleghaus (Straßwalchen)